GUX est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Guna, un aéroport indien, selon le code AITA des aéroports.

GUX est un code qui peut désigner :
 gourmantché, une langue parlée par les Gourmantchés au Burkina Faso, au Togo, au Bénin et au Niger, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF.

Code IATA des aéroports
Code